Christian Bauer – scacchista francese
 Christian Bauer – regista tedesco 
 Christian Bauer – designer automobilistico tedesco